Dit is een lijst van vlaggen van Nederlandse steden en dorpen, voor zover deze een vlag gevoerd hebben en die vlag bekend is. Niet in deze lijst opgenomen zijn plaatsen die ook als het bestaande gemeente hebben bestaan, behalve als er een verschil is tussen gemeentevlag en dorpsvlag.

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland

Caribisch Nederland

Zie ook 
 Stadsvlag
 Dorpsvlag
 Lijst van vlaggen van Nederlandse gemeenten
 Lijst van vlaggen van voormalige Nederlandse gemeenten
 Lijst van Nederlandse plaatsen

Externe links 
 Dorp- en stadsvlaggen - Veluwse Vlaggen industrie
 Stads- en dorpsvlaggen - Masten en Vlaggen

Nederland
 
Vlaggen steden en dorpen